HSC Jeka, of voluit Honk- en Softballclub Jeugdig Enthousiasme Kan Alles, is een Nederlandse honkbal- en softbalclub uit Breda.

Historie
HSC Jeka werd opgericht in 1960 door broeder Ferrerius. De vereniging kwam voort uit voetbalvereniging RKVV JEKA. Broeder Ferrerius wilde zijn jongens ook iets te bieden hebben tijdens de zomer. De voetbalvelden waren beschikbaar en hier begon de honkbalgeschiedenis van Breda. Jeka staat voor Jeugdig Enthousiasme Kan Alles.

In de jaren zestig werd er voornamelijk in de vierde klasse gespeeld. Eind jaren zestig werd een stijgende lijn ingezet: de club promoveerde naar de derde klasse. Van 1970 tot en met 1974 werd er in de derde klasse gespeeld, daarna, met wat onderbrekingen, was HSC Jeka een trouwe tweedeklasser. Eind jaren tachtig werd er voornamelijk in de eerste klasse gespeeld, waarna de naam werd veranderd in Hoofdklasse District, vergelijkbaar met de tweede klasse. De jaren negentig werd er goed gespeeld, maar een definitieve sprong naar de eerste klasse bleef uit. In 2001 werd Jeka kampioen en verbleef het zeven jaar in de eerste klasse, waaruit het in 2008 degradeerde. Nu speelt men in de tweede klasse. Inmiddels is de naam weer veranderd in eerste klasse.

HSC Jeka werd kampioen in 1966, 1968, 1978, 1980, 2001 en 2010.

In 2010 werd er net naast de titel Nederlands Kampioen Breedtesport gegrepen. Amsterdam Pirates was in een best of three te sterk. Thuis werd gewonnen met 7-6, uit werd er met 6-5 verloren en de beslissende wedstrijd in Amsterdam ging met 9-7 in de 10e inning verloren.

Organisatie
HSC Jeka wil een vereniging zijn waar een ieder zich thuis voelt, met de ambitie om op zo hoog mogelijk niveau de honk- en  softbalsport te beoefenen. Deze visie staat centraal binnen de organisatie van HSC Jeka. De vereniging bestaat uit een bestuur en diverse commissies. Meer hierover vind je onder het kopje  “bestuur en commissie

Teams
Momenteel heeft de vereniging drie heren honkbal teams, een dames softbalteam, één heren softbal team, één recreanten team, een honkbal junioren team, een honkbal aspiranten team, twee honkbal pupillen team, één softbal aspiranten team, één softbal pupillen team, een Major-beeballteam en een G-honkbal team.

Accommodatie

Bij het sportcomplex aan de Lage Kant in Breda liggen drie velden: het hoofdveld, een jeugdveld en een softbalveld. In 2008 werden de afmetingen van het hoofdveld aan de officiële regels aangepast.

Resultaten
Hieronder een overzicht van de seizoensresultaten van honkbal 1.

*huidige seizoen

Bekende (oud-)spelers
Honkbal
Jan Naterop
Nick Stuifbergen
Tom Stuifbergen
Eddie Dix
Ron Dix
Softbal
Marjan Smit

Externe link 
 Officiële website

Nederlandse honkbalclub
Sportvereniging in Breda